Teatre Circ Espanyol, Barcelona (carrer de Montserrat)
 Teatre Espanyol (Barcelona, Passeig de Gràcia)
 Gran Teatre Espanyol (Barcelona, Paral·lel)
 Teatro Español, Madrid